Mercedes-Benz OM604/OM605/OM606 — рядный четырёхцилиндровый дизельный двигатель внутреннего сгорания, выпускавшийся компанией Mercedes-Benz с 1993 по 2001 год. Является незавершённой модернизацией двигателя Mercedes-Benz OM601/OM602/OM603. Впервые был представлен на автомобилях Mercedes-Benz W202 и Mercedes-Benz W210.

Технические характеристики

Примечания 

Двигатели Mercedes-Benz
Двигатель внутреннего сгорания